Пеуліш () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Пеуліш () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Пеуліш.
 Пеуліш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Шоймуш.